Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 996-os, továbbá 996A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

996-os busz (Budapest)
996A busz (Budapest)